Владимир Борисович Чернышёв (16 мая 1936, Москва — 25 сентября 2014, там же) — российский учёный-энтомолог, доктор биологических наук (1978), профессор кафедры энтомологии МГУ (1989), заслуженный профессор Московского университета.

Биография 
Родился в семье историка философии Бориса Чернышёва. Окончил Биолого-почвенный факультет МГУ (1958), квалификация биолог-зоолог. С 1961 года после окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации работал на кафедре энтомологии.

Доктор биологических наук (1978), старший научный сотрудник (1977), профессор (1989). Читал курсы лекций «Экология насекомых», «Сельскохозяйственная энтомология» и «Техническая энтомология».

Автор 7 книг, в том числе:
 «Биологические ритмы» (с соавт., 1980),
 «Суточные ритмы активности насекомых» М., 1984. — 216 с.
 справочник «Культуры насекомых и клещей в СССР» (1988),
 «Экология насекомых» М.: Изд-во МГУ, 1996. — 304 с.
 «Экологическая защита растений. Членистоногие в агроэкосистеме» (2001).

Председатель Московского отделения Русского энтомологического общества.

Награждён медалью «Ветеран труда» (1986).

Похоронен на Введенском кладбище вместе с родителями.

Источники 
 Профессора и доктора наук Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова [Текст] : биогр. словарь / Авт.-сост.: А. Ю. Гримза, Е. В. Ильченко. — М. : Кн. дом «Университет», 1998. — 680 с. — (Архив Моск. ун-та). — ISBN 5-8013-0027-9
 Наши современники — В. Б. Чернышев http://entomology.ru/main_menu/news/20060516.htm

Заслуженные профессора МГУ
Авторы учебников по биологии
Похороненные на Введенском кладбище